SHX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shageluk (Alaska) (Stati Uniti)